

Geografia 
 Lerma, fiume del Messico
 Lerma, comune italiano della provincia di Alessandria
 Lerma, comune messicano dello stato del Messico
 Lerma, comune spagnolo della provincia di Burgos
 Rosario de Lerma, comune argentino della provincia di Salta
 Dipartimento di Rosario de Lerma, dipartimento argentino, situato nella parte centro-settentrionale della provincia di Salta

Persone 
 Hernando de Lerma, condottiero spagnolo.